|-
| 69401 - || || 26 d'agost, 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 69402 - || || 17 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69403 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69404 - || || 20 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69405 - || || 30 de setembre, 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 69406 - || || 30 de setembre, 1995 || Catalina Station || C. W. Hergenrother
|-
| 69407 - || || 24 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69408 - || || 1 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69409 - || 1995 UQ || 19 d'octubre, 1995 || Dossobuono || L. Lai
|-
| 69410 - || || 23 d'octubre, 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 69411 - || || 21 d'octubre, 1995 || Chichibu || N. Sato, T. Urata
|-
| 69412 - || || 21 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69413 - || 1995 VA || 1 de novembre, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69414 - || || 15 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69415 - || || 16 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69416 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69417 - || || 21 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69418 - || || 25 de novembre, 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 69419 - || || 14 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69420 - || || 21 de desembre, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69421 - || || 22 de desembre, 1995 || Saji || Saji
|-
| 69422 - || || 16 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69423 - || || 15 de gener, 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 69424 - || || 12 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69425 - || 1996 BC || 16 de gener, 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 69426 - || || 19 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69427 - || || 21 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69428 - || || 9 de març, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69429 - || || 11 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69430 - || || 15 d'abril, 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 69431 - || || 12 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69432 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69433 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69434 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69435 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69436 - || || 12 de maig, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69437 - || || 21 de maig, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69438 - || || 11 de juny, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69439 - || 1996 PX || 9 d'agost, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 69440 - || || 14 d'agost, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 69441 - || || 8 d'agost, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69442 - || || 8 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69443 - || || 13 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69444 - || || 13 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69445 - || || 5 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69446 - || || 21 de setembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69447 - || || 21 de setembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69448 - || 1996 TQ || 4 d'octubre, 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 69449 - || || 3 d'octubre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69450 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 69451 - || || 8 d'octubre, 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 69452 - || || 9 d'octubre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 69453 - || || 11 d'octubre, 1996 || Kitami || K. Endate
|-
| 69454 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69455 - || || 10 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69456 - || || 10 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69457 - || || 12 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69458 - || || 5 d'octubre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69459 - || || 6 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69460 - || || 17 d'octubre, 1996 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 69461 - || || 24 d'octubre, 1996 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 69462 - || || 29 d'octubre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69463 - || || 1 de novembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69464 - || || 13 de novembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69465 - || || 14 de novembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69466 - || || 15 de novembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69467 - || || 5 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69468 - || || 5 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69469 - || 1996 WR || 16 de novembre, 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 69470 - || 1996 XH || 1 de desembre, 1996 || Oohira || T. Urata
|-
| 69471 - || || 2 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69472 - || || 2 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69473 - || || 2 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69474 - || || 3 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69475 - || || 6 de desembre, 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 69476 - || || 1 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69477 - || || 4 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69478 - || || 10 de desembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69479 - || || 4 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69480 - || || 8 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69481 - || || 11 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69482 - || || 8 de desembre, 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| 69483 - || || 14 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69484 - || || 18 de desembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69485 - || 1997 AD || 2 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69486 - || || 2 de gener, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 69487 - || || 4 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69488 - || || 3 de gener, 1997 || Oohira || T. Urata
|-
| 69489 - || || 6 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69490 - || || 3 de gener, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 69491 - || || 2 de gener, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69492 - || || 9 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69493 - || || 11 de gener, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 69494 - || || 13 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69495 - || || 15 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69496 - || || 13 de gener, 1997 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 69497 - || || 30 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69498 - || || 1 de febrer, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 69499 - || || 3 de febrer, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 69500 - || || 6 de febrer, 1997 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
9